«Оли́мп» — морской катер, спроектированный и построенный на Ленинградском экспериментальном заводе спортивного судостроения  специально для судейства и обслуживания парусных регат по заказу Спорткомитета СССР для Олимпийского парусного центра в Сочи на Летних Олимпийских играх 1980 года.

Из-за отсутствия финансирования этот катер остался в единственном экземпляре.

Примечания 

Катера СССР
Маломерный флот
Летние Олимпийские игры 1980